Novaaurorense – abitanti di Nova Aurora (Goiás)
Novaaurorense – abitanti di Nova Aurora (Paraná)